Józef Szewczyk (wojskowy)
 Józef Szewczyk (piłkarz)
 Józef Szewczyk (wojewoda)